Энтони Пейдж (, род. 21 сентября 1935 года, Бангалор, Британская Индия) — британский  театра и кино.

Биография 
В возрасте 19 лет Пейдж отправился в Канаду на бесплатном рейсе с Королевскими военно-воздушными силами Канады и автостопом добрался до Нью-Йорка, где учился у Сэнфорда Мейснера. В 1964 году он взял на себя руководство королевским двором, когда Джордж Дивайн заболел. Он снимал фильм «Недопустимая улика» вместе с Николом Уильямсоном.

Фильмография 
 Недопустимая улика (1968)
 Мужской род (1969)
 Пуэбло (1973)
 Ракеты октября (1974)
 F. Scott Fitzgerald in Hollywood (1975)
 Collision Course: Truman vs. MacArthur (1976)
 Я никогда не обещала вам розового сада (1977)
 Отпущение грехов (1978)
 Леди исчезает (1979)
 F.D.R.: The Last Year (1980)
 Билл (1981)
 Джонни Белинда (1982)
 Грейс Келли (1983)
 Билл: Сам по себе (1983)
 Убийство: по причине невменяемости (1985)
 Вторая подача (1986)
 Монте-Карло (1986)
 Сплошная ложь (1987)
 Скандал в маленьком городке (1988)
 Кошмарные годы (1989) (мини-сериал)
 Чернобыль: Последнее предупреждение (1991)
 Беззвучные крики (1993)
 Ветер перемен (1994)
 Живые бомбы (1998)
 Цинковая кровать (2008)

Примечания 

Лауреаты премии «Тони»